Mrnjići (Ravno, BiH), naseljeno mjesto u općini Ravno, BiH
 Mrnjići (Trebinje, BiH), naseljeno mjesto u gradu Trebinju, BiH